Single har flere betydninger:

 Single (musik) – en grammofonplade med ét nummer på hver side. En mere moderne definition er dog en CD med 1 til 3-4 numre, der bruges til at promovere et album.
 Enlig – et voksent menneske uden fast partner.
 Single (sport) – i sportsverdenen, at der kun er én deltager på hvert hold.
 Single (bog) - En single er en journalistisk fortælling, der er længere end en avis- eller magasinartikel, men kortere end en traditionel bog og udkommer digitalt.

Se også 

Singleplayer –  i et computerspil at der kun er én spiller, modsat multiplayer.